Die FIA-GT-Meisterschaft 2003 bestand aus zehn Rennen in neun Ländern. Das Rennen in Spa-Francorchamps wurde als 24-Stunden-Rennen ausgetragen. Thomas Biagi und Matteo Bobbi gewannen die Meisterschaft der GT-Klasse, Stéphane Ortelli und Marc Lieb die der N-GT-Klasse.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Fahrer und Teams

GT-Klasse

N-GT-Klasse

Weblinks 

2003
Motorsportsaison 2003